Гривистый волк
 Гуара (Бразилия) — муниципалитет в штате Сан-Паулу
 Гуара — традиционное осетинское дигорское женское имя.